The Golden Disc Awards () — ежегодная церемония вручения главных музыкальных наград Южной Кореи, посвященная достижениям в местной музыкальной индустрии. Церемония награждения была основана с целью продвижения творчества в области популярной культуры, открытия новых исполнителей и содействия росту музыкальной индустрии. Первая церемония состоялась в 1986 году и признана одной из самых престижных музыкальных наград в Южной Корее.

Трофей 
Трофей называется «Statue of a Woman Playing a Reed Instrument» (Статуя женщины, играющая на тростниковом инструменте), (кор.: 생황 부는 여인상), который был разработан профессором Ким Су Хёном (кор.: 김수현).

Категории 
В настоящее время существует семь наград, которые не ограничены жанром, и три награды, каждая из которых — hip hop, rock, tro.
 Grand Prize in Album Releasing (Главный приз в выпуске альбома), присуждается исполнителю лучшего из лучших полноформатных альбомов, мини-альбомов (EP) из «Рекорд Года в выпуске альбома».
 Grand Prize in Digital Releasing (Главный приз в выпуске цифрового), присуждается исполнителю лучшего из лучших синглов (который был выпущен в цифровом формате), из «Рекорд года в выпуске цифрового».
 Records of the Year (Рекорд Года), присуждается исполнителю лучших полноформатных альбомов, мини-альбомов (EP) года.
 Records of the Year in Digital Releasing (Рекорд Года в выпуске цифрового), присуждается исполнителям лучших синглов года (которые были выпущены в цифровом формате).
 Record Producer of the Year (Рекорд Продюсера Года), присуждается за рекордного продюсера года.
 Hip Hop Record of the Year (Hip Hop Рекорд Года), присуждается исполнителю hip hop альбома года.
 Rock Record of the Year (Рок Рекорд Года), присуждается исполнителю за рок альбом года.
 Pop Record of the Year (Поп Рекорд Года, присуждается исполнителю поп альбома года.
 Trot Record of the Year (Трот Рекорд Года), присуждается исполнителю трот альбома года.
 Popularity Awards of the Year (Награда за Популярность Года), присуждается исполнителю, достигнувший популярности года.
 Newcomer Awards of the Year (Награда Новичку Года), присуждается новичку года.
 Special Award (Особая Премия), присуждается исполнителям или продюсерской команде, которые завоевали популярность или выдающиеся достижения в различных областях музыкальной индустрии.
 Popular M/V of the Year (Популярный Видеоклип Года), присуждается музыкальному видеоклипу, завоевавшему популярность года.
 @ = Победитель азиатской музыкальной премии Mnet
 § = Победитель музыкальной премии MelOn Music Awards
 $ = Назначенные награды Mnet Asian Music Awards
 ! = Назначенные музыкальные награды MelOn Music Awards

Прошедшие события

Трансляция

Победители Большого приза

Disc Daesang / Альбом года 
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год

Победители Гран-при — Digital Daesang / Песня года 
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год

Главные призы 
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год

Новый артист года 
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год

Лучший популярный артист 
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год

Награды музыкального жанра

Лучшее R&B/Награда Soul победителю

Лучший Rap/Награда Hip Hop победителю

Награда лучшему Trot победителю

Награда за лучший OST

Награда лучшему Rock победителю

Награда лучшему Pop победителю

Награждения музыкальных видеоклипов

Награда за лучший видеоклип

Награда лучшему руководителю видеоклипа

Награда за популярный музыкальный видеоклип

Награждение музыкальных продюсеров

Награда лучшему музыкальному продюсеру

Победители особых достижений

Другие награды 
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год

Большинство наград 
 В настоящее время обладателями большинства наград являются Super Junior и BTS (20 раз), включая соло Кюхён в 2016 году, Girls Generation (14 раз), включая сольные награды Тэён в 2008 и 2016 годах, SHINee (13 раз), включая сольные премии Тэмина в 2015 году и 2017 и сольные награды Джонгхёна в 2016 году, CNBLUE (14 раз), включая сольные награды Ён Хва в 2016 году и BEAST (12 раз). Артисты, получившие наибольшее число наград в одной номинации, — Super Junior с 7 наградами за популярность, 7 дисками Bonsang и 3 дисками Daesang, за которыми следует Джан Ю Джон за 4 Trot Award. Ким Ган Мо уже три года подряд получает Гран-при Disc. Girls Generation получадл грандиозную награду в течение трех лет подряд: Digital Daesang (2009), Disc Daesang (2010) и Digital Daesang (2011). SG Wannabe выиграл грандиозную награду в течение трех лет подряд: Disc Daesang (2005), Digital Daesang (2006) и Disc Daesang (2007). EXO выиграла награду Disc Grand четыре года подряд, начиная с 2014, 2015, 2016 и 2017 годов. Джо Сунгмо и Super Junior также три раза подряд выигрывали гранд-награду, затем TVXQ, Shin Seung-hun, Byeon Jin-seob и каждый с двумя грандами.

См. также 
 Seoul Music Awards
 Mnet Asian Music Awards
 Melon Music Awards
 Korean Music Awards
 Cyworld Digital Music Awards
 Mnet 20's Choice Awards
 Asia Song Festival

Примечания 
Golden Disk Awards
Музыкальное награждение Южной Кореи
Музыкальные премии
Награды, появившиеся в 1986 году